Rafael Nadal era il detentore del titolo, ma è stato battuto in semifinale da Andy Murray.

In finale Andrej Rublëv ha sconfitto Andy Murray con il punteggio di 6-4, 7-6(2).

Teste di serie 

  Andrej Rublëv (campione)
  Rafael Nadal (semifinale, quarto posto)
  Denis Shapovalov (semifinale, terzo posto)

  Taylor Fritz (quarti di finale, quinto posto)
  Daniel Evans (quarti di finale, sesto posto)
  Andy Murray (finale)

Tabellone 

Incontro per il quinto posto

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale

Mubadala World Tennis Championship 2021